Чемпионат СССР — серия спортивных соревнований. Чемпионаты СССР проводились с 1923 по 1991 год.

Чемпионаты СССР проводились по:
 Игровые виды спорта:
Чемпионат СССР по футболу
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин
 Чемпионат СССР по хоккею на траве
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
 Чемпионат СССР по гандболу среди мужчин
 Чемпионат СССР по гандболу среди женщин
 Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу среди женщин
 Чемпионат СССР по водному поло
 Чемпионат СССР по мини-футболу 1991
 Чемпионат СССР по регби
 Чемпионат СССР по теннису

 Единоборства:
 Чемпионат СССР по боксу
 Чемпионат СССР по карате
 Чемпионат СССР по борьбе:
 Чемпионат СССР по вольной борьбе
 Чемпионат СССР по классической борьбе
 Чемпионат СССР по дзюдо
 Чемпионат СССР по самбо

 Другое
 Командный чемпионат СССР по спидвею
 Личный чемпионат СССР по спидвею
Чемпионат СССР по альпинизму
 Чемпионат СССР по велоспорту на треке
 Чемпионат СССР по велоспорту на шоссе
 Чемпионат СССР по водным видам спорта
 Чемпионат СССР по горнолыжному спорту
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике
 Чемпионат СССР по плаванию
 Чемпионат СССР по биатлону
 Чемпионат СССР по русским шашкам
 Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике
 Чемпионат СССР по фигурному катанию
 Чемпионат СССР по шахматам
 Чемпионат СССР по шахматной композиции
 Чемпионат СССР по автомобильным кольцевым гонкам

Соревнования в СССР